Blettenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Aris Alexander Blettenberg (* 1994), deutscher Pianist, Dirigent und Komponist
 Detlef Bernd Blettenberg (* 1949), deutscher Schriftsteller